

Geografia
 Callender – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato dell'Iowa
 Callender – census-designated place degli Stati Uniti d'America, situato nello stato della California
 Callender Peak – montagna dell'Antartide

Persone
 Arthur Callender – ingegnere e architetto inglese
 Beverley Callender – ex velocista britannica
 Emmanuel Callender – velocista trinidadiano